Вале́рий Алекса́ндрович Белоцерко́вский (родился 20 июня 1962 года в г. Никополь, Украина) — российский . Владелец и генеральный директор продюсерского центра «Мегаполь».

Биография 
Родился в семье заслуженного металлурга СССР Белоцерковского Александра Зиновьевича и инженера Галинкиной Клары Львовны. У него ещё есть младшая сестра. 

После школы поступил в Днепропетровский металлургический институт на факультет обработки металлов давлением. Отслужил срочную службу в  спецподразделении на полигоне Капустин Яр. После армии работал в горячем цеху на Южно-Трубном заводе в Никополе.

В 1984 году уехал на Cевер на заработки. Состоялся как предприниматель в городе Мегионе Тюменской области, став одним из авторитетных неформальных лидеров города.

В 1988 году одним из первых стал организовывать гастрольные туры звезд эстрады на Север.

В 1992 году переехал в Москву.  В 1993 году открыл рекламно-продюсерский центр «Мегаполь», который и сегодня успешен на Российском рынке. Первым продюсерским проектом в 1995 году стал певец Вадим Байков.

В 1997 году на организованном Валерием Белоцерковским концерте, посвящённом Дню нефтяника, произошла его встреча с Ралифом Сафиным. Он доверил Валерию свою дочь Алсу, которая мечтала стать певицей. Успех Алсу сделал Белоцерковского известным на всю страну.

В 1998 закончил продюсерский факультет ГИТИСа (РАТИ).

В 2000 году на международном музыкальном конкурсе «Евровидения» Алсу заняла второе место. Впервые в истории этого престижного конкурса российский исполнитель оказался в тройке лидеров. 

В том же году в качестве продюсера снял фильм «Ландыш Серебристый».

В 2002 году создал новый музыкальный проект — группу «Любовные истории».

В 2013 году организовал а-капелла-группу «Инвойс».  

Продюсер и режиссёр различных мероприятий, таких, как дни городов, дни работников разных отраслей, юбилеи крупных компаний и т.д. Автор текстов многих песен.

Является сценаристом и режиссёром музыкальных клипов известных исполнителей. В качестве автора создавал рекламу основных московских казино. Является совладельцем других бизнесов.   

Президент детского фестиваля "Поколение NEXT". 

Женат, отец шестерых сыновей.

Ссылки 
 Краткая биография
 Продюсер Белоцерковский нашел замену Алсу
 ВАЛЕРИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ: Люблю, когда все красиво (интервью)
  Выучиться на продюсера нельзя — им надо родиться

Персоналии:Тюмень